Ludwig Philipp ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Philipp (Fußballspieler) (1889–1964), deutscher Fußballspieler

Ludwig Philipp ist der Name folgender Herrscher:

 Ludwig Philipp (Pfalz-Guttenberg) (1577–1601), Pfalzgraf von Veldenz zu Guttenberg
 Ludwig Philipp (Pfalz-Simmern) (1602–1655), Kurprinz der Kurzpfalz
 Ludwig Philipp (Orléans) (1725–1785), Herzog von Orléans
 Ludwig Philipp (Frankreich) (1773–1850), König von Frankreich
 Ludwig Philipp von Portugal (1887–1908), Kronprinz von Portugal